Chepkirui est un patronyme originaire du Kenya signifiant fille de Kirui.

Il peut faire référence aux personnalités suivantes :
Gladys Chepkirui Ngetich (née en 1991), ingénieure kényane. 
Joyce Chepkirui (née en 1988), athlète kényane, spécialiste des courses de fond.
Sheila Chepkirui (née en 1990), athlète kényane, spécialiste des courses de fond.

Voir aussi
Kirui, patronyme kényan, origine du patronyme Chepkirui
Kipkirui, patronyme kényan signifiant fils de Kirui

Homonymie de toponyme
Patronyme kényan